Oak Knoll steht für:
 Oak Knoll Wildlife Sanctuary, Schutzgebiet im Bundesstaat Massachusetts der Vereinigten Staaten
 Oak Knoll Cemetery, Friedhof in Bellville, Texas
 Oak Knoll District of Napa Valley AVA, Weinbaugebiet im US-Bundesstaat Kalifornien